Ву́лиця Глазуно́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Глазунова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Глазунова — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Глазунова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Глазунова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Глазунова — вулиця у місті Одеса.

Колишні назви:
 Вулиця Глазунова — колишня назва вулиці Марії Садовської-Барілотті у місті Кропивницький.

Вулиці, названі на честь людей